Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu - parafia rzymskokatolicka w diecezji toruńskiej, w dekanacie Toruń II, z siedzibą w Toruniu.

Historia 
 7 października 1971 - powołano przy kościele samodzielny ośrodek duszpasterski
 1 kwietnia 1976 - erygowano parafię, która otrzymała podwójne wezwanie: Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego
 1971 - zakończono remont kościoła 
 16 grudnia 1982 - odprawiono pierwszą Mszę Świętą w intencji wszystkich więźniów politycznych
 1985 - w sąsiedztwie kościoła wybudowano dom parafialny
 2000 - zmieniono wystrój prezbiterium
 7 października 2001 - konsekrowano kościół 
 2002 - wprowadzono do kościoła figurę Matki Boskiej Zwycięskiej
 2004 - kościół wraz z plebanią wpisano do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego

Kościół 

Kościół parafialny wybudowany w latach 1904-1907 jako świątynia ewangelicka. Po 1945 służył jako kościół "szkolny" rzymskokatolickiej parafii Chrystusa Króla.

Zasięg parafii 
Po parafii należą wierni mieszkający w Toruniu (Ulice:Bartosza Głowackiego, Chodkiewicza, Czarlińskiego, Jana Dekerta, Grudziądzka (29-109), Jana Kilińskiego, Kołłątaja, Kordeckiego, Legionów (10-108, 27-83) Lelewela, Młodzieżowa, Ogrodowa, Polskiego Czerwonego Krzyża, Piaskowa, Podgórna (12-78, 13-73a), św. Mikołaja, Wiązowa, Wybickiego (1-45, 2-48), Żelazna i Żwirki i Wigury (76-84)).

Odpust 
 Matki Bożej Zwycięskiej (Różańcowej) – ipsa die

Nagrody i wyróżnienia 
 medal „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” - w uznaniu zasług na rzecz budowania polskiej suwerenności i demokracji (2018 rok)

Zobacz też 
 Budowle sakralne w Toruniu
 Religia w Toruniu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej
Matki